Kobb kan syfta på:

Geografi
 Al Kāb – en fornlämning i Egypten
Joas kobb – en ö i Finland

Efternamn
August Kobb (1819–1901), svensk grosshandlare och kommunpolitiker
Gustaf Kobb (1863–1934), svensk politiker (liberal), riksdagsledamot och professor
Martin Samuel Kobb (1786–1862), svensk köpman